Lene Tranberg – architetta danese
 Robin Tranberg – calciatore svedese
 Viktor Tranberg – calciatore danese